Спесивцево — название нескольких населённых пунктов.
 Спесивцево — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Спесивцево — деревня в Урицком районе Орловской области.